Che kan avse:

Personer
Che Guevara (1928–1967), Ernesto Rafael Guevara de la Serna, en argentinsk marxistisk revolutionär, läkare, politiker och gerillaledare

Konst och underhållning 
 Che - Argentinaren – en film om Che Guevara från år 2008, originaltitel Che: Part One
 Che - Gerillaledaren – en film om Che Guevara från år 2008, originaltitel Che: Part Two
 Che! – en amerikansk film om Che Guevara från år 1969, originaltitel Che!
 Guerrillero Heroico  – ett foto av Che Guevara

Språk 
 Che – bokstav Ч ч i det kyrilliska alfabetet, se Ч
 Che – Wade–Giles transkribering för pinyin zhe.

Förkortningar och koder 
 Che – ISO 639 språkkod för tjetjenska